

Населені пункти та їхні частини

 Катажинкі — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Катажинкі — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Катажинкі — частина села Льоркі в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Катажинкі — частина села Біскупиці в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Катажинкі — колонія в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Катажинкі — осада в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Катажинкі — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки